Prijestolonasljednica, osoba ženskoga spola koja je nasljednica prijestolja
 Prijestolonasljednica (epizoda), epizoda Zvjezdanih staza: Nova generacija